Никола́й Веде́рников:
 Ведерников, Николай Анатольевич (1928—2020) — российский церковный композитор, протоиерей.
 Ведерников, Николай Васильевич (1924—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Ведерников, Николай Иванович (1926—?) — оператор Грозненского нефтеперерабатывающего завода, Герой Социалистического Труда.
 Ведерников, Николай Степанович (1925—2011) — Герой Советского Союза.
 Ведерников, Николай Трофимович (род. 1934) — российский юрист, профессор. Примечания